Spinops é um gênero extinto de dinossauro ceratopsiano da subfamília Centrosaurinae do Cretáceo Superior de Alberta, sul do Canadá.

Descoberta

Spinops é conhecido a partir do holótipo NHMUK R16307, um osso parietal parcial, preservando a maior parte da barra da linha média. O material referido inclui NHMUK R16308, um osso parietal parcial, dentário parcial e fragmentos de membro não identificáveis, NHMUK R16306, um crânio incompleto, preservando apenas a porção dorsal do crânio, e NHMUK R16309, um esquamosal direito parcial. Nenhum desse material foi encontrado em articulação, no entanto, estava todo intimamente associado no mesmo leito ósseo, na região noroeste ("Steveville Badlands") do Parque Provincial dos Dinossauros. Fósseis de Spinops foram encontrados pela primeira vez em 1916 e estavam alojados no Museu de História Natural de Londres. O material não foi descrito até 2011, quando a nova espécie Spinops sternbergorum foi erigida. O material foi provavelmente coletado da parte superior da Formação Oldman ou da parte inferior da Formação Dinosaur Park, datando do estágio Campaniano do período Cretáceo Superior.

Dois crânios parciais de Spinops foram encontrados em 1916, em um grande leito ósseo perto do rio Red Deer, no sul de Alberta, pelo colecionador comercial americano de fósseis Charles Hazelius Sternberg e seu filho Levi Sternberg. Os fósseis foram enviados ao Museu de História Natural de Londres (então chamado de Museu Britânico), que financiou a expedição. O museu considerou os fósseis muito fragmentados para serem exibidos, deixando-os despreparados nas coleções. Em uma carta a Charles H. Sternberg, o paleontólogo inglês Arthur Smith Woodward, do Museu Britânico, chamou o material de Spinops de "nada além de lixo". O paradeiro preciso da base de ossos que rendeu os fósseis é desconhecido devido à má manutenção de registros de campo, mas Darren Tanke, do Museu Royal Tyrrell, está liderando tentativas de realocação. Os fósseis foram reexaminados em 2011 por uma equipe liderada pelo Dr. Andrew A. Farke; que percebeu que os fósseis representavam uma espécie inteiramente nova de dinossauro.

Spinops foi nomeado pela primeira vez por Andrew A. Farke, Michael J. Ryan, Paul M. Barrett, Darren H. Tanke, Dennis R. Braman, Mark A. Loewen e Mark R. Graham em 2011; a espécie-tipo é Spinops sternbergorum. O nome genérico é derivado do latim spina, "espinha", e do grego ops, "rosto", em referência à ornamentação única do rosto. O nome específico homenageia Charles H. e Levi Sternberg.

Classificação
O cladograma abaixo representa uma análise filogenética por Kentaro Chiba em 2018:

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Ligações externas 
 
 

Centrosaurinae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 2011